Les Légendaires : Origines est une série de bandes dessinée française dessinée par Nadou et écrite par Patrick Sobral, auteur de la série Les Légendaires. Lancée en 2012 et terminée en 2018, cette série retrace l'histoire des personnages de la série initiale et les circonstances qui les ont amenés à former le groupe des « Légendaires ».

Historique

Création de la série 
En 2009, Patrick Sobral cherche des dessinateurs potentiels pour lancer une préquelle de sa série Les Légendaires. Il remarque sur internet le travail d’une jeune illustratrice amatrice de 21 ans, Nadine Saint-Pol dite Nadou, dont le style correspond à ses attentes. À la surprise de la dessinatrice, il la contacte et la rencontre en 2010 sur un salon pour discuter du projet et la convaincre de travailler avec lui. Après plusieurs mois de collaboration et d’apprentissage pour Nadou, qui n’avait jamais travaillé dans la bande dessinée, le premier volume sort en .

Titres  
 Danaël, Delcourt coll. « Jeunesse », 
 Jadina, Delcourt coll. « Jeunesse », . Prix jeunesse des Fauves du festival d'Angoulême 2013
 Gryfenfer, Delcourt coll. « Jeunesse », 
 Shimy, Delcourt coll. « Jeunesse », 
 Razzia, Delcourt coll. « Jeunesse »,

Synopsis

Tome 1 : Danaël 
Danaël est le premier tome de la saga Les Légendaires Origines publié en . 

Danael, alors arrogant et impulsif, est récemment devenu le plus jeune lieutenant de l'armée du royaume de Larbos, « Les Faucons d'argent ». Saryn, son amie d'enfance, fait également partie de ce corps d'armée mené par le frère de Danaël: Ikaël.

Les deux jeunes gens sont chargés, ainsi que le bataillon duquel ils font partie, de protéger la princesse Jadina d'Orchidia de son royaume vers Sabledoray, où elle doit se marier. Cette dernière est la cible du sorcier Darkhell et de son nouveau commandant-en-second : Raptor l'Ombre Verte.

Après une rencontre chaotique entre la princesse-magicienne et le chevalier, Danaël se plaint auprès de sa confidente de toujours, Saryn, du regard sévère que lui porte la princesse. Cette dernière réplique en l'embrassant, prétextant que cela devrait lui faire détourner le regard. Cependant, Jadina ne voit pas les choses de la même façon, et kidnappe Saryn le soir venu. En réalité très intéressée par la présence d'une autre femme sur le camp, elle lui fait essayer sa robe de mariée, leurs mensurations étant similaires. Ainsi naît leur amitié. 

Jadina explique à Saryn qu'elle ne désire pas se marier et ne fait ce voyage que pour en discuter avec son fiancé, ainsi que son rêve de partir vivre une vie d'aventure tandis que Saryn raconte ses déboires avec Danaël, lequel est de moins en moins satisfait de sa vie de Faucons d'Argent. Inconscient des sentiments de Saryn à son égard, il a même prévu de quitter l'armée. Jadina pense qu'il souhaite en réalité que Saryn le suive. 

Mais alors que Saryn s'apprête à parler à Danaël de ses sentiments et de son projet de l'accompagner, le convoi tombe dans un piège. Raptor l'Ombre Verte attaque le camp, et kidnappe la princesse Jadina. Ikaël refusant de lui prêter secours, Saryn et Danaël se lancent donc seuls à sa poursuite.

Note : Danaël a son épée d'or sur la dernière case. C'est une erreur de la part de Nadou et Patrick, en effet Danaël n'a pas encore son épée d'or et ne l'aura pas avant plusieurs tomes.

Tome 2 : Jadina 
Jadina est le deuxième tome de la saga Les Légendaires Origines sorti en . Il se focalise sur l'enfance et l'adolescence de la princesse d'Orchidia: la magicienne Jadina. 

Le tome s'ouvre sur la rencontre de Jadina enfant et de son fiancé le prince Halan de Sabledoray. On suit alors leurs peregrination dans le chateau, alors qu'Halan tente de distraire Jadina de ses études. En explorant la cave, Jadina et Halan retrouve le cousin de Jadina: Kasino. Ce dernier est la recherche d'un monstre offert en cadeau a Orchidia par Sabledoray. Hélas, il est attaqué par le monstre, et sa curiosité finit par lui couter un œil. Bien qu'innocente, c'est Jadina que l'on blâme pour cet incident (particulièrement la mère de Kasino, la comtesse Invidia). Si la jeune princesse avait été plus mature, jamais les trois enfants ne se seraient aventurés dans les caves du palais. 

Plusieurs années s'écoule dans cette atmosphère pesante, mais Jadina ne change pas. Or, a l'aube de son  anniversaire, l'héritière présumée de la couronne se doit de passer l'épreuve du Baton-Aigle de Jadylina, fondatrice de la lignée. C'est donc au tour de Jadina, capricieuse et immature, de tenter sa chance. Hélas, n'étant motivée que par un désir d'approbation de sa mère, elle échoue. Sa tante Invidia, sœur de la reine Adeyrid, ambitieuse et pleine de rancœur envers Adeyrid et Jadina, en profite pour tenter de redevenir l'héritière a la place de sa nièce. Manipulée par Kalandre, ses tentatives se transforme en complot pour assassiner Jadina...

Tome 3 : Gryfenfer 
Le troisième tome de la saga Les Légendaires Origines sorti en  se focalise sur l'histoire du jaguarian Gryf, jusque-là très mystérieux sur son passé. L'histoire commence avec l'enfance de Gryfenfer. A peine sorti de la cité de Jaguarys, il est la proie de trafiquants d'esclaves. Devenu amnésique, il est alors acheté par Menthos, un dresseur de monslave. 

Dans sa nouvelle prison, il rencontre Samaël, un monslave plutôt gentil avec lui. Il lui promet qu'il ne partirait pas avant que Gryfenfer soit devenu un véritable guerrier. Son nouvel ami lui raconte une histoire au sujet de Dasyatis, une monslave ayant jamais perdu un combat. On la surnomme la mort silencieuse. Il dit que pour la battre, il faut être fou à lier... ou suicidaire. Samael entraîne donc Gryfenfer pour combattre un autre monslave, Caroya. Hélas, Gryfenfer perds le combat et est gravement blessé. Menthos souhaite de debarasser de lui, mais Samaël négocie un combat contre Dasyatis pour sauver l'honneur de Menthos, et la vie de Gryfenfer. 

Il perd le combat et est jeté dans un fosse, laissé pour mort. Gryfenfer décide de venger son ami, et demande à son maître de l'entraîner jusqu'à ce qu'il puisse combattre Dasyatis. Au fil des années, il devient une légende des combats de monslaves.

Tome 4 : Shimy 
Le tome 4 des Légendaires Origines sorti en  est le quatrième album de la saga et se concentre, cette fois-ci, sur le personnage de Shimy, elfe élémentaire et membre du groupe des héros Légendaires. 

L'histoire commence sur l'ile de Koléana alors que Shimy n'est encore qu'une enfant tout à fait normale. Mais lorsque la jeune fille se fait attaquer par des elfes noirs braconniers, elle développe malgré elle la faculté de maitriser l'élément de la terre, et tue ses agresseurs. Pour la préserver et lui éviter la prison, sa mère décide de l'envoyer loin de chez elle dans un lieu qui saura lui apprendre à maitriser son don. 

C'est sur l'Arbores Élementa que l'histoire se déroule, école où depuis plus de 6000 ans sont formés de jeunes elfes présentant des aptitudes à la magie des éléments. Parmi ces jeunes prodiges se trouvent celui ou celle qui sera désigné "protecteur du monde elfique" : l'unique elfe élémentaire de sa génération. 

Là-bas, elle fait la rencontre de Solaris, une autre élève de l'école, avec qui elle va développer une relation particulière.

Tome 5 : Razzia 
Le tome 5 des Légendaires - Origines, Razzia sorti le  est le dernier tome de la saga. Suite à des différents avec Nadou il sera terminé par Jenny. Ce dernier tome explique pourquoi et comment Razzia quitte les rangs du Seigneur Darkhell. 

Dans le tome 9 des Légendaires, le lecteur apprend que le personnage de Razzia avait rejoint les troupes du Sorcier Noir à la suite du massacre de son village alors qu'il n'était qu'un enfant par l'armée des 1000 Loups. Seul rescapé du génocide, Razzia avait décidé de se venger et de décimer l'entièreté du clan coupable de la mort de toute sa famille et de son village. L'exploit de son crime avait suscité l'admiration de la fille du sorcier noir, Ténébris, qui lui avait alors proposé de rejoindre les rangs de l'armée de son père. Razzia, qui était à l'époque perdu et ne trouvait plus de sens à sa vie, accepte la proposition et entre dans les rangs du Sorcier Noir pour construire un monde meilleur. 

Ce dernier tome raconte la fin de cette ère de sang durant laquelle le futur Légendaire, connu sous le nom de Korbo l'Ombre Rouge a ravagé à son tour des villages entiers au nom de son futur ennemi.

Réception

Réception commerciale 

Le  tome du spin-off, sorti en , se classe directement numéro un du top 15 bande dessinée pour une  place au top 20 livres. Le tirage de ce tome atteint 130 000 exemplaires édités, soit autant que le  tome de la série originale, sorti en . Le second, Jadina atteint également la pôle position du classement des bande dessinées. Les 3 albums suivants atteignent chacun un tirage de 150 000 unités. Seul le quatrième n'atteint pas la première place du top 15 BD, mais il est entré quatrième du top livres. 4 albums ont atteint la pôle position du top BD et l'ensemble des tomes de la série a atteint le top 15. 3 des albums sont entrés dans le top livres. Selon GFK,  avaient été vendues de cette deuxième série en décembre 2014.

Liens externes 
 Les Légendaires - Origines sur bedetheque;com

Notes et références 

Série de bande dessinée française
Les Légendaires
Prix Jeunesse du festival d'Angoulême
Préquelle